Państwo Alawitów − państwo marokańskie przed okupacją francuską
 Państwo Alawitów − państwo historyczne na terytorium francuskiej Syrii